Das ESL ESEA Pro League Dubai Invitational war ein Turnier in der E-Sport-Disziplin Counter-Strike: Global Offensive, welches vom 10. bis zum 12. September 2015 im Rahmen der Gamingausstellung GAMES 15 im Dubai International Marina Club stattfand. Das Gesamtpreisgeld des Turniers betrug 250.000 US-Dollar. Das Turnier erreichte im Finale über 300.000 Zuschauer gleichzeitig über Twitch.

Teilnehmer 

Die Teilnehmer wurden über eine von der ESL erstelltes Teamranking bestimmt, welches die Teams anhand von Erfolgen von Spielern und Organisation im vergangenen Jahr ordnet. Die nach dieser Liste fünf erfolgreichsten Teams Europas und das erfolgreichste Team Amerikas wurden eingeladen. Am 25. August gab die Electronic Sports League bekannt mit Team SoloMid und Titan eSports zwei weitere Teams einzuladen.

Gruppe A 

  Team EnVyUs
  Virtus.pro
  Ninjas in Pyjamas
  Cloud 9

Gruppe B 

  fnatic
  Team SoloMid
  Natus Vincere
  Titan eSports

Vorläufige Line-ups der Teams

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 

Die Ninjas in Pyjamas starteten auf ihrem eigenen Mappick de_dust2 stark und konnte nach einer 12:3-Halbzeitführung das Spiel mit 16:7 gewinnen. Auf der zweiten Map de_mirage konnte Team SoloMid nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte in der zweiten Hälfte auf ihrer T-Seite dominieren und gewannen mit 16:8. Auf der dritten Map de_inferno gewann TSM mit 16:10. Im zweiten Halbfinalspiel zwischen Virtus.pro und fnatic konnten die Schweden ihren Mappick de_cobblestone mit 16:7 gewinnen. Die beiden weiteren Maps dominierte Virtus.pro mit einem 16:5-Erfolg auf de_train und einem 16:4-Sieg auf de_cache.

Im Best-of-five-Modus ausgetragenen Finale zwischen Virtus.pro und Team SoloMid gewannen die beiden Teams jeweils ihre Mappicks. Auf der nötig gewordenen Entscheidungsmap de_mirage gingen Virtus.pro mit 12:3 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte zeigte das Lineup von Team SoloMid eine Aufholjagd und ging 14:13 in Führung. Jedoch konnten die Dänen diesen Vorsprung nicht halten und verloren am Ende 14:16.

Preisgeldverteilung

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Informationen über das ESL ESEA Pro League Dubai Invitational auf 99damage.de

Einzelnachweise 

Electronic Sports League
E-Sport-Veranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Dubai